Menanti (Kelekar), een plaats in Indonesië
Menanti (Lubai), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing